

Geografia

Austria 
 Hausleiten – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Korneuburg
 Hausleiten – miejscowość w gminie Oftering w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Linz-Land